{{DISPLAYTITLE:(16405) 1985 DA2}}

A (16405) 1985 DA2 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henri Debehogne fedezte fel 1985. február 20-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16001–16500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói